Миклашевский Андрій Михайлович — український поміщик, меценат, засновник першої на Лівобережній Україні порцелянової мануфактури
 Миклашевський Іван Миколайович — український історик, економіст, правник
 Миклашевський Йосип Михайлович — український музикознавець, піаніст і педагог
 Миклашевський Микола Миколайович — російський політик
 Миклашевський Михайло Андрійович — український військовий і державний діяч кінця XVII — початку XVIII століть, стародубський полковник.
 Миклашевський Михайло Павлович — український і російський військовий та державний діяч
 Миклашевський Олександр Іванович — архітектор та цивільний інженер Катеринославу
 Миклашевський Олександр Миколайович — російський економіст, екстраординарний професор Юр'ївського університету.
 Миклашевський Олександр Михайлович — декабрист

 Миклашевська Августа Леонідівна (1891—1977) — російська та радянська актриса драматичного театру.

 Миклашевські  — український козацько-старшинський рід другої половини 17 — початку 20 століття.

Прізвища